Calhoun County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Calhoun County Courthouse (Alabama), NRHP-Nr. 85002866
 Calhoun County Courthouse (Arkansas), NRHP-Nr. 76000390
 Calhoun County Courthouse (Florida), NRHP-Nr. 80000943
 Calhoun County Courthouse (Georgia)
 Calhoun County Courthouse (Illinois)
 Calhoun County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 81000227
 Calhoun County Courthouse (Michigan)
 Calhoun County Courthouse (Mississippi)
 Calhoun County Courthouse (South Carolina), NRHP-Nr. 81000561
 Calhoun County Courthouse (Texas)
 Calhoun County Courthouse (West Virginia)